Bouilly ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bouilly (Aube) im Département Aube
Bouilly (Marne) im Département Marne

mit Namenszusatz:
Bouilly-en-Gâtinais im Département Loiret

Bouilly ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Nicolas Bouilly (1763–1842), französischer Dramatiker, Librettist und Politiker während der Französischen Revolution